

Niemcy 
1 gmina:
 Juliusburg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 

Dawne nazwy:
 Dobroszyce
 Radziejów